Guaraperê é uma árvore da família das faseoláceas-mimosáceas, também conhecida pelo nome de ingaruna. Nome de duas árvores da família das cunoniáceas, de madeira boa para marcenaria. Árvore da família das cunoniáceas, também chamada cangalheiro.

Árvores